Romeinse notering voor het getal 2
 Het jaar 2 van de gangbare jaartelling
 II (The Common Linnets), het tweede album van The Common Linnets
 Ii (gemeente), een gemeente van Finland
 Het jaar II van de Franse republikeinse kalender